Zkratka HPP může znamenat:

 hlavní pracovní poměr, druh pracovního poměru v České republice do roku 2006
 politické hnutí Pro Prahu
 vodní elektrárna (hydroelectric power plant), zkratka používaná v anglických názvech vodních děl
 paskalizace (High Pressure Processing), konzervační technologie v potravinářství
 Hentrich-Petschnigg & Partner, rakouská architektonická kancelář, v níž působili mj. Helmut Hentrich a Hubert Petschnigg

hpp 
 extenze hlavičkového souboru v jazyce C++

Zkratky